Palo Alto puede referirse a los siguientes lugares:
 Palo Alto, California, Estados Unidos.
 Palo Alto (Pensilvania), Estados Unidos.
 Condado de Palo Alto, Iowa, Estados Unidos.
 Municipio de Palo Alto (Iowa), Estados Unidos.
 Palo Alto (Aguascalientes), México.